The Enchanted Cottage – film del 1924 diretto da John S. Robertson
Il villino incantato (The Enchanted Cottage) – film del 1945 diretto da John Cromwell
The Enchanted Cottage – film del 2016 diretto da Andrew Fisher e autori vari